A Terceira Divisão do Campeonato Carioca de Futebol, chamada de Série B1 a partir de 2021, é uma competição organizada pela  FERJ. Já recebeu o nome de Série B2, Série C, Terceira Divisão, Segunda Divisão, Módulo Intermediário e Módulo Especial.

Edições

Títulos

Por clube

Participações de campeões da série A1 
Em negrito, os clubes participantes da edição atual (2021).

Notas 

Campeonatos estaduais de futebol de terceira divisão do Brasil
Campeonato Carioca de Futebol - Terceira Divisão